F100, F 100 oder F-100 steht für:
 Álvaro-de-Bazán-Klasse, eine Klasse von Fregatten der spanischen Marine
 Fokker 100, ein zweistrahliges Passagierflugzeug,
 North American F-100, ein Düsenkampfflugzeug der ersten Überschallgeneration
 Pratt & Whitney F100, ein Flugzeugtriebwerk mit Nachbrenner
 FTSE 100, ein britischer Aktienindex 

F100